Джон Бе́ннет (): Беннет, Джон (археолог) (род. 1957) — британский археолог.
 Беннет, Джон (композитор) (ок. 1575 — после 1614) — английский композитор.

См. также 
 Беннетт, Джон